Halleria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Halleria ingår i familjen Stilbaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Halleria